Лига Леумит 1988/1989 — 37-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1988/1989
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1988 году
Спорт в Израиле в 1989 году